Hiša je lahko:

Hiša, stanovanjska stavba
Hiša (soba), bivalni prostor v starejših kmečkih domačijah
Hiša (ansambel), slovenska folk rock glasbena skupina
Bela hiša, rezidenca ameriških predsednikov